Lowden ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Orren Lowden (1861–1943), US-amerikanischer Politiker und Gouverneur von Illinois
 Jack Lowden (* 1990), britischer Schauspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lowden (Arkansas)
 Lowden (Iowa)
 Lowden (Washington)

Sonstiges:
 Lowden (Gitarrenhersteller)

Siehe auch:
 Louden